Moulon (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Moulon (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym